Алексе́й Влади́мирович Пивова́ров (род. 12 июня 1974, Москва, СССР) — российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер, создатель YouTube-канала «Редакция». Корреспондент, ведущий программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир», а также автор документальных фильмов на телеканале НТВ (1993—2013), продюсер трансмедийных проектов в холдинге «СТС Медиа» (2013—2016), главный редактор и генеральный продюсер телеканала RTVI (2016—2020). С марта 2019 года — автор YouTube-канала «Редакция», независимого журналистского проекта. Обладатель серебряной (2019) и золотой (2020) кнопок YouTube. По состоянию на январь 2023 года, канал имеет 3,6 млн подписчиков и 974 млн просмотров.

Детство и юность 
Родился 12 июня 1974 года в Москве. В 1981—1991 годах учился в московской школе № 20 (сегодня это — ЦО № 1239). В 1997 году окончил вечернее отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1988—1991 годах внештатно работал корреспондентом и ведущим программы «Пионерская зорька» в детской редакции Всесоюзного радио.

В 1991—1993 годы — ведущий, корреспондент на радиостанции «Максимум».

Работа на НТВ 
Следующие 20 лет профессиональная деятельность Пивоварова была связана с телекомпанией НТВ. С октября 1993 по май 2004 года — корреспондент в программе Леонида Парфёнова «Намедни. Неполитические новости» (впоследствии — информационно-аналитической программы под таким же названием) на НТВ.

С января 1996 по декабрь 2003 года — корреспондент службы информации НТВ (программы «Сегодня», «Герой дня» и «Итоги»). В дни теракта на Дубровке вёл несколько экстренных выпусков программы «Сегодня».

В апреле 2001 года, во время конфликта между группой Владимира Гусинского «Медиа-Мост» и «Газпром-Медиа», связанного с переходом телекомпании под контроль государства, Пивоваров покинул НТВ в знак протеста против позиции, занятой в этом конфликте большинством журналистов, руководством компании и её генеральным директором Евгением Киселёвым. В ночь перехода НТВ под контроль «Газпрома» и после вынужденного ухода команды «старого НТВ», вернулся на телеканал, тем самым согласившись работать вместе с Борисом Йорданом и новой администрацией.

С февраля 2003 по декабрь 2004 года — ведущий программы «Страна и мир» на том же телеканале в паре с Асет Вацуевой. Иногда работал корреспондентом программы «Страна и мир». Покинул программу в декабре 2004 года, после того, как в её эфире озвучил саркастические комментарии в адрес руководства канала относительно назначения Леонида Парфёнова главным редактором «Русского Newsweek».

С января по сентябрь 2005 года — ведущий программы «Сегодня 22:00». В апреле 2005 года как автор и ведущий данной программы записывал беседу с государственным секретарём США Кондолизой Райс.

С осени 2005 года под формат «Страны и мира» были адаптированы и другие вечерние выпуски новостей НТВ.

С сентября 2005 по октябрь 2013 года — ведущий вечерних выпусков программы «Сегодня». С сентября 2006 по октябрь 2013 года — ведущий программы «Сегодня» в 19:00 (в паре с Лилией Гильдеевой).

С мая 2007 по октябрь 2011 года единолично вёл второй вечерний выпуск «Сегодня» в 22:45 (позже — в 22:40, 23:00, 23:15). С 2011 по 2013 год также был одним из ведущих программы «Сегодня. Итоги». Вёл несколько экстренных выпусков программы «Сегодня» в дни парламентских и президентских выборов 2007, 2008 и 2012 годов.

Параллельно с ведением информационных программ, в 2006 — 2011 годах — ведущий программы «Авиаторы» на НТВ.

С апреля 2008 по октябрь 2013 года также занимал пост руководителя вечерних информационных программ НТВ.

В 2010—2011 годах — ведущий программы о самых богатых людях России под названием «Капитал.ру».

В апреле и декабре 2012 года Пивоваров принял участие в двух «Разговорах с Дмитрием Медведевым» как журналист НТВ.

Во время протестного движения 2011 года отказался выйти 10 декабря 2011 года в эфир с вечерними новостями, если в них, как планировало руководство НТВ, не будет освещаться запланированный на этот день митинг «За честные выборы». В итоге новостной выпуск «Сегодня» от 10 декабря вышел в эфир с Пивоваровым, а новость о протестах стала главным его сюжетом, при этом руководство НТВ отрицает существование такого ультиматума.

После работы на НТВ 

С 5 ноября 2013 года Пивоваров работал продюсером и менеджером на СТС Медиа. В феврале 2014 года возглавил департамент трансмедийных проектов в той же компании.

С 7 июня по 2 августа 2015 года являлся одним из ведущих телепроекта «Парк» на «Первом канале» с Ириной Муромцевой и Николаем Фоменко.

В марте 2016 года покинул холдинг СТС Медиа — за весь свой период работы в качестве руководителя digital-направления компании Пивоваров, по его словам, «сделал всё, что мог сделать». В качестве независимого продюсера работал над документальными фильмами и телепроектами для разных телеканалов России, в том числе и для НТВ.

В сентябре 2016 года стал генеральным продюсером телеканала RTVI.

На YouTube-канале «Редакция» 
В марте 2019 года Пивоваров запустил собственный YouTube-канал «Редакция». Уже через год число его подписчиков достигло 1 млн. 25 июня 2020 года было объявлено, что Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVI и сосредоточится на YouTube-канале «Редакция», который будет продолжать плотное сотрудничество с RTVI.

3 июня 2022 года был внесен Минюстом РФ в список СМИ — «иностранных агентов». По заявлению Алексея Пивоварова, «Редакция» планирует оспорить решение министерства.

Документальные и игровые фильмы 

Принимал участие в создании ряда документальных и игровых фильмов:
 1998 — «Rolling Stones специально для НТВ» (документальный, НТВ, ведущий и интервьюер, эфир 20 июля 1998)
 2000 — «Специальный репортаж. Вторая линия» (документальный, НТВ, автор и ведущий)
 2009 — «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» (документально-игровой, НТВ)
 2009 — «Москва. Осень. 41-й» (документально-игровой, НТВ)
 2010 — «Брест. Крепостные герои» (документально-игровой, НТВ)
 2010 — «Мой грех» (художественный, НТВ)
 2010 — «Хозяин» (художественный, НТВ)
 2010—2011 — «Дело тёмное» (документальный, руководитель программы, НТВ)
 2011 — «Центр помощи Анастасия» (продюсер, НТВ)
 2011 — «Вторая ударная. Преданная армия Власова» (документально-игровой, НТВ)
 2011 — «22 июня. Роковые решения» (документально-игровой, НТВ)
 2011 — «СССР. Крах империи» (документальный, 7 серий, НТВ)
 2011 — «Ельцин. Три дня в августе» (художественный, НТВ)
 2012 — «Белый человек» (художественный, 4 серии, НТВ)
 2012 — «Отечественная. Великая» (документально-игровой, НТВ)
 2012 — «Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных» (рабочее название — «Серп и молох») (документально-игровой, НТВ)
 2012 — «„Локомотив“. Команда на взлёт» (документальный, НТВ)
 2012 — «Октябрь 17-го. Почему большевики взяли власть» (документальный, НТВ)
 2012 — «Предчувствие» (художественный, 16 серий, НТВ)
 2012—2014 — «Срок» (в соавторстве с Павлом Костомаровым и Александром Расторгуевым)
 2013 — «Егор Гайдар: Гибель империи» (документальный, НТВ)
 2014 — «Курортная полиция» (художественный, 20 серий, НТВ)
 2015 — «Розыгрыш» (художественный, 4 серии, НТВ)
 2015 — «Метеорит» (художественный, 8 серий, НТВ)
 2016 — «Красная Пасха» (документальный, в соавторстве с Ольгой Беловой, НТВ)
 2016 — «90-е. Цена вопроса» (документально-игровой, НТВ)
 2016 — «Распутин. Расследование» (документально-игровой, НТВ)
 2016 — «Одиннадцать великих Че» (документальный, 11 серий, «Че», в августе 2017 года был показан только один фильм)
 2017 — «100 великих полководцев. Василий Чапаев» (документальный, не был завершён)
 2019 — «Президент 2.0» (документальный, о втором президенте Казахстана)

Семья 
Жена (с 6 августа 2005) — журналистка Анна Шнайдер.

Сын — Иван Пивоваров (2009).

Признание и награды 
 В сентябре 2004 года Алексей Пивоваров получил «Орфея» конкурса «ТЭФИ-2004» за репортаж «Кровь с молоком» в программе «Намедни».
 27 ноября 2006 года награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — «за вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу».
 Благодарность Президента Российской Федерации () — «за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации».
 В апреле 2009 года получил спецприз кинематографической академии «Ника» за документальный фильм «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова».
 Общенациональная премия журнала GQ «Человек года — 2010» в номинации «Лицо из телевизора».
 Серебряная кнопка YouTube (2019)
 Золотая кнопка YouTube (2020)
 Общенациональная премия журнала GQ «Человек года — 2020» в номинации «Лицо с экрана» — за то, что вывел журналистские расследования на YouTube на новый уровень и на канале «Редакция» рассказывал об эпидемии COVID в Дагестане, а также экологической катастрофе в Норильске.
 Пивоваров дважды получал журналистскую премию «Редколлегия»: в декабре 2019 года за видео «Катастрофа Ту-154: из-за чего погибли Доктор Лиза и хор Александрова?» и в мае 2020 года за видео «Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии».
 В 2022 году занял шестое место в рейтинге инфлюенсеров-блогеров Romir Influence Ranking.

Примечания 

Кинодокументалисты
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Выпускники факультета журналистики МГУ
Ведущие радиостанции «Максимум»
Медиаменеджеры
СТС
RTVI
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Авторы каналов YouTube
Видеоблогеры России
Лауреаты премии «Редколлегия»
Люди, признанные в России СМИ — «иностранными агентами»